Werner Ehrlicher ist der Name folgender Personen:

* Werner Ehrlicher (Wirtschaftswissenschaftler) (1920–2012), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Werner Ehrlicher (Schauspieler) (1927–2016), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher